Соревнования по гимнастике проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1974 года (по спортивной гимнастике с Игр 1974 года, по художественной гимнастике с Игр 1994 года, по прыжкам на батуте с Игр 2006 года).

Виды соревнований

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация гимнастики
 Азиатский гимнастический союз (Asian Gymnastics Union, AGU)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета